Hrastovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Hrastovac, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Hrastovac, un village situé dans la municipalité de Garešnica, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Hrastovac, un village situé dans la municipalité de Vuka, comitat d'Osijek-Baranja.